Stimulace být:
 Stimulace
 Bazální stimulace
 Stimulace penisu rukou
 Stimulans

Související články 
 Stimulátor růstu
 Stimulovaná emise